Autuori est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Paulo Autuori (1956-), entraîneur de football brésilien ;
 , (1889-1961), violiniste italo-brésilien ;
  (1961-), historien et égyptologue espagnol ; 
  (1906-1982), biologiste brésilien.

Patronyme italien